Га́рнет Сэ́муэль «Сэм» Ри́чардсон (; ) — канадский кёрлингист, четырёхкратный  (, , , ).

Биография 
С 1945 г. жил в Реджайне. Получил профессию плотника в Саскачеванском институте прикладной науки и техники. Проработав 35 лет по специальности, затем перешёл в риэлторский бизнес. Работал в компаниях Monarch Homes, Block Brothers и Sutton Group.

Был женат на Кейтлин (Кей) Ричардсон, у них родилось двое детей.

Скончался 21 января 2016 в Реджайне от осложнений редкой формы болезни Паркинсона.

Спортивная карьера 

Входил в состав сборной команды, получившей название «Всемирно известных Ричардсонов» (), которая состояла из двух братьев, Эрни и Гарнета, и их двоюродных братьев Арнольда и Уэса. В этом составе они стали четырёхкратными чемпионами мира по кёрлингу (, ,  и ), который назывался в тот период Кубком Шотландии (). Четырёхкратный чемпион Канады (, , , ), вице-чемпион Канады ().

В 1973 Гарнет (вместе с Ev Krahn, Glen Hall и Elsie Hunter) выиграл чемпионат Саскачевана по кёрлингу среди смешанных команд (микст-кёрлинг, ); эта же команда стала серебряными призёрами чемпионата Канады 1973.

В 1976 г. на , который проводился в Реджайне, выступил неофициальным тренером команды победителей, сборной Ньюфаундленда и Лабрадора. Также тренировал команду Боба Эллерта () и команду Гарри Брайдена ().

В 2005 г. был награжден орденом «За заслуги» провинции Саскачеван. Также был почетным председателем оргкомитета , состоявшегося в Реджайне в 2006 году. Также был включен в состав Зала Спортивной славы Канады, Зала славы канадского кёрлинга (1973) и Спортивного Зала славы провинции Саскачеван.

Примечания

Ссылки 
 The Curling Richardsons - The Team
 http://www.curling.ca/blog/2016/01/21/curling-world-mourns-passing-of-sam-richardson/
 https://web.archive.org/web/20170701195449/http://leaderpost.com/sports/curling/sam-richardson-a-four-time-canadian-and-world-mens-curling-champion-died-on-thursday

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу
Члены Международного зала славы кёрлинга
Члены Зала славы канадского кёрлинга
Умершие от болезни Паркинсона